Бенеди́кт Джо́зеф Фе́нвик (; ) — американский католический епископ иезуит и ординарий архиепархии Бостона с 1825 по 1846. Основатель Колледжа Святого Креста в Вустере. Дважды занимал пост президента Джорджтаунского университета и основал ряд учебных заведений в Нью-Йорке и Бостоне.  

Родившись в Мэриленде, вступил в Союз Иезуитов и начал служение ордену в  на Манхэттене. Затем занял должность пастора в  а затем как диакон и администратор в Архиепархии Нью-Йорка.

В 1817 году в первый раз стал президентом Джорджтаунского университета и через несколько месяцев был призван решить долгий раскол в , Чарлстон. До 1822 года оставался викарием архиепархии Балтимора а затем снова занял пост президента Джорджтаунского университета.посвещения

В 1825 году стал ординарием архиепархия Бостона во время роста католического населения города из-за иммиграции американских ирландцев. Во время приходского конфликта, Фенвик наложил интердикт на посещение бостонской церкви.

Биография

Ранние годы 
Бенедикт Джозеф Фенвик родился 3 сентября 1782 года в  города  в семье Джорджа Фенвика II и Маргарет . Предки по отцовской линии происходили из Нортамберленда, Северо-Восточная Англия. Прапрапрадедушка Бенедикта эммигрировал в Америку в составе экспедиции кораблей  и  и был одним из первых поселенцев католиков в Мэриленде. Старший брат  стал известым иезуитом а двоюродный брат  входил в монашеский орден доминиканцы и архиепархию Цинциннати.

После переезда из Леонардтауна в Джорджтаун (Вашингтон) был зачислен в Джорджтаунский колледж. В 1801 году, после  стал изучать богословие и был удостоен высших наград университета. После окончания колледжа, был назначен профессором и занимал этот пост до 1805 года.

В том же год, поступил в  но спустя год оставил обучение и вступил в Союз Иезуитов который был восстановлен в США после изгнания и вместе со своим братом стал одним из шести первых новициатов ордена. 12 марта 1808 года прошел обряд таинства в архиепархию Балтимора.

Примечания

Источники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватели Джорджтаунского университета
Выпускники Семинарии и Университета Святой Марии (Мэриленд)
Иезуиты США
Епископы США
Пасторы США
Диаконы по алфавиту
Похороненные в Массачусетсе
Президенты университетов США